Horváth Andor (1913–1972) zoológus, malakológus   
 Horváth Andor (1944–2018) esszéíró, műfordító, szerkesztő
Horváth Andor (1984–) színművész
 Horváth Andor Ybl-díjas építész